Anjou, Adjektiv: angevinisch, steht für:
 eine historische Provinz Frankreichs, siehe Anjou
 ein Weinbaugebiet in dieser Region, siehe Anjou (Weinbaugebiet)
 eine Birnensorte, siehe Anjou (Birne)
 Anjou (Isère), französische Gemeinde im Département Isère
 Anjou (Montreal), ein Arrondissement von Montreal, vor 2002 eine eigenständige Gemeinde

 das erste Haus Anjou (9.–11. Jh.), siehe Erstes Haus Anjou
 Haus Anjou-Plantagenêt, das englische Königshaus (ab dem 12. Jh.)
 Älteres Haus Anjou, Nebenlinie der Familie der Kapetinger (13./14. Jh.)
 Jüngeres Haus Anjou, auch Haus Valois-Anjou, Nebenlinie des Hauses Valois (14.–16. Jh.)
 Beiname zahlreicher Adeliger, siehe Liste der Grafen und Herzöge von Anjou

Anjou ist der Familienname folgender Personen:
 Brittany Anjou (* 1984), amerikanische Jazz- und Fusionmusikerin
 Lars Anton Anjou (1803–1884), schwedischer Theologe und Politiker
 Pjotr Fjodorowitsch Anjou (1796–1869), russischer Admiral und Polarforscher

Siehe auch:
 Angevin, Varietät der französischen Sprache
 Angevinisches Reich